Куроян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Куроян, Акоп Арамович (1910—1980) — армянский советский организатор и передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Куроян, Иосиф Яковлевич (Овсеп Акопович Куроян; 1935—2017) — советский и российский художник-мультипликатор рисованных фильмов.